Westervaart (Súdwest-Fryslân), een vaart in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
 Westervaart (Waadhoeke), een vaart in de Friese gemeente Waadhoeke